Ռ, ռ (ра, ) — двадцять восьма літера вірменської абетки. 

У класичній вірменській мові позначає звук /r/. У діалектах — /ɾ/. 

Числове значення — 1000. 

В Юнікоді має такі коди: U+054C для Ռ, U+057C для ռ. В інших типах кодування відсутня.